II. Mehmed, oszmán uralkodó, közismert nevén II. Mohamed
 II. Mehmed (vagy Mahmúd), szeldzsuk uralkodó
 II. Mehmed kermánsah, a Kermáni Szultanátus uralkodója